Prvenstvo Jugoslavije u rukometu za žene za sezonu 1971./72. je osvojila ekipa Radnički iz Beograda.

Savezna liga

Drugi rang prvenstva

Hrvatska liga

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977. 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.

1971-72